Magnar Ødegaard (1993), Noors voetballer
 Martin Ødegaard (1998), Noors voetballer